Montemolín kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Montemolín (ort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Montemolín (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar